pristaša ideologije Ante Starčevića
Starčevićanac (Gospić), novine Starčevićeva kluba u Gospiću
Starčevićanac: novine za hrvatski puk, polumjesečnik iz Zagreba
Starčevićanac: pučki list Starčevićeve stranke prava, tjednik Starčevićeve stranke prava za hrvatsko seljaštvo iz Zagreba
Starčevićanac (logorski list), hrv. emigrantski list